Eutropia ist der Name mehrerer antiker Kaiserinnen:

 Eutropia (Frau Maximians), Frau des römischen Kaisers Maximian;
 Eutropia (Tochter Constantius’ I.), Tochter des Constantius Chlorus und der Theodora; Mutter des Usurpators Nepotian.